Parectropis obscurior är en fjärilsart som beskrevs av Otto Staudinger 1897. Parectropis obscurior ingår i släktet Parectropis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
obscurior